Первома́йский райо́н:

Россия 
 Первомайский район (Алтайский край)
 Первомайский район (Оренбургская область)
 Первомайский район (Саратовская область)
 Первомайский район (Тамбовская область)
 Первомайский район (Томская область)
 Первомайский район (Ярославская область)
 переименованные и упразднённые
 Первомайский район — административно-территориальная единица в Нижегородской области до 2012 года, ныне городской округ (город областного значения) город Первомайск.
 Первомайский район — название Черемшанского района Татарской АССР в 1930—1963 годах.
 Первомайский район — название района Грозненской области, существовавшего до 1956 года, с центром в с. Первомайское (до 1944 года примерно ему соответствовал Галашкинский район)
 Первомайский район — район Чувашской АССР в 1939—1959 годах

Украина
 Первомайский район (Николаевская область)
 Первомайский район (Харьковская область)

Крым
 Первомайский район (Крым)

Районы городов 
 Первомайский район (Бишкек)
 Первомайский район (Бобруйск)
 Первомайский район (Владивосток)
 Первомайский район (Ижевск)
 Первомайский район (Киров)
 Первомайский район (Минск)
 Первомайский округ (Мурманск)
 Первомайский район (Новосибирск)
 Первомайский район (Пенза)
 Первомайский район (Ростов-на-Дону)

 Переименованные и упразднённые
 Первомайский район (Архангельск) (1936—1955)
 Первомайский район (Краснодар) (1958—1994)
 Первомайский район (Курган) (1980—1991)
 Первомайский район (Москва)
 Первомайский район — название района Новый Форштадт города Даугавпилса в 1980—1992 годах.